Le Père Damien (1840-1889) est un missionnaire belge,  né Jozef De Veuster. 
"Les amis du père Damien" est une ONG belge créée en 1964, aujourd'hui connue sous le nom d'Action Damien.